Thomas Gebauer ist der Name folgender Personen:

* Thomas Gebauer (Psychologe) (* 1955), deutscher Psychologe
 Thomas Gebauer (Fußballspieler) (* 1982), österreichischer Fußballspieler